Derringer steht für:
 Wing D-1 Derringer, US-amerikanisches zweimotoriges Leichtflugzeug, Abwandlung der Thorp T-17
 Yancy Derringer, US-amerikanische Westernserie
 Derringer Award, Mystery-Kurzgeschichten-Preis
 Derringer (Album), Album von Rick Derringer und der Derringer-Band (1976)

Derringer ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Derringer (1906–1987), US-amerikanischer Baseballspieler
 Rick Derringer (* 1947), US-amerikanischer Rockmusiker, Songschreiber und Produzent

Siehe auch:
 Deringer (Pistole)
 Deringer